Ел Гаљего има више значења:

 Ел Гаљего (Сан Фелипе Техалапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гаљего (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику